Национальная лига А 1977/78 годов () — 81-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Предварительный этап

Турнирная таблица

Финальный этап

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
Спорт в Швейцарии в 1977 году
Спорт в Швейцарии в 1978 году